2 miejscowości w Polsce: 
 Kokoszczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo 
 Kokoszczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne